Het WTA-tennistoernooi van Boekarest (officieel Bucharest Open) van 2016 vond plaats van 11 tot en met 17 juli 2016 in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anna Schmiedlová was het derde reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toernooi. Voor haar thuispubliek versloeg zij in de finale de als zevende geplaatste Letse Anastasija Sevastova met een dubbele bagel (6–0, 6–0). Halep wist voor de tweede keer het toernooi van Boekarest op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel, de tweede van 2016. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Oksana Kalasjnikova en Demi Schuurs had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Titelverdedigster Kalasjnikova en haar partner Jaroslava Sjvedova waren het eerste reekshoofd – zij bereikten de tweede ronde; daarin werden zij uitgeschakeld door Lenka Kunčíková en Karolína Stuchlá.

Het ongeplaatste duo Jessica Moore en Varatchaya Wongteanchai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Alexandra Cadanțu en Katarzyna Piter in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Thaise Wongteanchai had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Australische Moore geen.

De Belgische Ysaline Bonaventure en Raluca Olaru uit Roemenië waren het vierde reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boekarest 2016
Boekarest